teściowie – rodzice żony lub męża
 Teściowie (ang. The In-Laws) – film z 1979, reż. Arthur Hiller
 Teściowie (ang. The In-Laws) – film z 2003, reż. Andrew Fleming